Кубок УЕФА по мини-футболу 2004—2005 — 4-й розыгрыш кубка. Победу в нём одержал бельгийский клуб «Аксьон 21», обыгравший по сумме двух матчей российское «Динамо» и ставший первым неиспанским клубом, выигравшим турнир.

Этапы розыгрыша 
 Предварительный раунд (10—12 сентября 2004)
 Первый отборочный раунд (2—17 октября 2004)
 Второй отборочный раунд (14—22 марта 2005)
 Финальные матчи (23 и 30 апреля 2005)

Предварительный раунд

Первый отборочный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6 
 Краков, 5—8 октября 2004

Подробности матчей с участием «Динамо» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа 7

Группа 8

Второй отборочный раунд

Группа A 
 Шарлеруа, 14—17 марта 2005

Группа B 
 Москва, 19—22 марта 2005
Подробности матчей с участием «Динамо» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Финал

Первый матч

Второй матч 

«Аксьон 21» победил по сумме двух матчей со счётом 10:9

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2004—2005 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2004—2005 на RSSSF

Кубок УЕФА по мини-футболу